Esta é uma lista que corresponde as campeãs do Carnaval de Brasília. no que diz respeito as escolas de samba e blocos de enredo. O desfile de escolas de samba não ocorreu nos anos de 1981, 1994, 1995, 2003, 2015 e 2016. O Grupo de Acesso foi criado em 1982 e foi até 1993, não havendo disputas entre 1996 e 2000, para retornar em 2001.

Campeãs 

!